Liste des 97 communes de la province de Jaén dans la communauté autonome d'Andalousie en Espagne :

Jaen
Liste en rapport avec l'Andalousie